

Cinema e televisione 
Higher Ground – film per la televisione statunitense del 1988 diretto da Robert Day
Higher Ground – film statunitense del 2011 diretto da Vera Farmiga
 Horizon  (Higher Ground) – serie televisiva canadese del 2000

Musica
 Higher Ground – brano di Stevie Wonder di Innervisions del 1973
Higher Ground – brano dei The Feelies dall'album Only Life del 1988
 Higher Ground – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 1989, estratto dall'album Mother's Milk dello stesso anno
Higher Ground – singolo di Jennifer Rush del 1989
 Higher Ground – album di Barbra Streisand del 1997
Higher Ground – singolo di Rasmussen del 2018
 Higher Ground – singolo di Martin Garrix del 2020